

Informatica 
Type 3 – Tipo di carattere

Automobili 
Volkswagen Typ 3 – modello di automobile tedesca

Equipaggiamenti militari 
 Type 3 – mitragliatrice giapponese da installazione fissa su aeromobili in 13,2 mm
 Type 3 – mitragliatrice pesante giapponese da 6,5 mm per la fanteria
 Type 3 – mina terrestre giapponese
 Type 3 – cannone contraereo giapponese da 76 mm
 Type 3 – artiglieria navale giapponese da 120 mm
 Type 3 – cannone contraereo giapponese da 120 mm
 Type 3 – artiglieria navale giapponese da 127 mm
 Type 3 – artiglieria navale giapponese da 155 mm
 Type 3 – artiglieria navale giapponese da 200 mm
 Type 3 – artiglieria navale giapponese da 410 mm
 Type 3 Chi-Nu – carro armato medio giapponese, mai usato in combattimento
 Type 3 – cannone costiero giapponese